Baltisk kan avse

 Baltikum – ett geografiskt område vid sydöstra Östersjön
 Baltiska språk – en grupp indoeuropeiska språk, lettiska, litauiska och fornpreussiska
 Baltiska havet – ett innanhav med bräckt vatten i norra Europa (Östersjön)

Se även
 Balter – de folkslag som hör eller har hört hemma i Baltikum 
 Baltika – en paleokontinent